Hornung :
 Erik Hornung (1933-2022), égyptologue suisse ;
 Ernest William Hornung (1866-1921), écrivain britannique ;
 Paul Hornung (1935-2020), joueur américain de football américain ;
 Richard Hornung (1950-1995), costumier américain.

Voir aussi 
 Le Trophée Brad Hornung, un trophée de hockey sur glace.